Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów po raz pierwszy odbyły się w Londynie w 1891 roku. Imprezę rozgrywano nieregularnie, dopiero po wojnie od 1946 roku impreza rozgrywana jest corocznie (nie odbywała się jedynie w 1967 roku). W latach olimpijskich mistrzostwa nie były organizowane, z wyjątkiem mistrzostw rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w latach 1964–1984. Organizatorem mistrzostw jest Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF).

Pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1987 roku w Daytona Beach. Od 1991 roku mistrzostwa dla kobiet i mężczyzn organizowane są w ramach jednej imprezy.

W Polsce mistrzostwa odbywały się pięciokrotnie. Warszawa gościła najlepszych sztangistów w latach 1959, 1969 i 2002 oraz sztangistki w 1996 i 2002 roku. W 1913 roku mistrzostwa rozgrywano we Wrocławiu, który wówczas należał do Cesarstwa Niemieckiego i ponownie w 2013 roku w wyremontowanej Hali Stulecia, dokładnie w setną rocznicę rozegrania pierwszych zawodów.

Edycje

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2017.

Zobacz też 
 Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów
 Medalistki mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów
 Podnoszenie ciężarów na letnich igrzyskach olimpijskich
 Medaliści igrzysk olimpijskich w podnoszeniu ciężarów

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Strona Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów
 Baza danych IWRP

!